Bundestagswahlkreis 180 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hanau (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Wiesbaden (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Mannheim II (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Mannheim-Land (1949 bis 1961)